Британские Игры Содружества 1974 года () проводились в городе Крайстчерч (Новая Зеландия) с 24 января по 2 февраля. В соревнованиях участвовали 1276 атлетов из 38 стран, которые разыграли 121 комплект наград в 10 видах спорта.

Страны-участницы 

В соревнованиях приняли участие 38 стран.

Медалисты

Бадминтон

Бокс

Велоспорт

Трек

Шосс

Вольная борьба

Лёгкая атлетика

Мужчины

Женщины

Плавание

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Стрельба

Пистолет

Винтовка

Стендовая стрельба

Тяжёлая атлетика

Таблица медалей

Примечания

Ссылки 
 

Игры Содружества
Международные спортивные соревнования в Новой Зеландии
Спорт в Крайстчерче
Январь 1974 года
Февраль 1974 года
1974 год в Новой Зеландии